

Geografia 
 Alpi – massiccio montuoso dell'Europa centrale; si suddividono in Alpi italiane, Alpi francesi, Alpi svizzere, Alpi austriache, Alpi tedesche e Alpi slovene 
 Alpi Apuane – catena montuosa della Toscana
 Alpi australiane – catena montuosa dell'Australia
 Alpi Dinariche – catena montuosa di Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro ed Albania
 Alpi giapponesi – catena montuosa del Giappone
 Alpi meridionali – catena montuosa della Nuova Zelanda
 Alpi scandinave – catena montuosa situata tra Norvegia, da un lato, e Svezia e Finlandia dall'altro
 Alpi Arrochar – catena montuosa delle Highlands scozzesi
 Alpi – località (non frazione) di Cavaion Veronese in provincia di Verona

Esogeologia 
 Alpi lunari, ufficialmente denominate Montes Alpes – catena montuosa situata sulla superficie della Luna

Persone 
 Amedeo Alpi (n. 1941) –  docente italiano di Fisiologia vegetale presso l'Università di Pisa
 Ilaria Alpi (1961-1994) – giornalista e fotoreporter italiana, uccisa a Mogadiscio insieme al suo cineoperatore Miran Hrovatin
 Roberto Alpi (n. 1952) – attore italiano

Altro 
 Alpi (azienda) – gruppo industriale italiano

Pagine correlate 
 Stadio delle Alpi – vecchio stadio della città di Torino